Пахарито има више значења:

 Пахарито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пахарито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику